Toponímia
 Mende, població occitana capital del departament de la Losera
 Mende o Mendes de Palene, antiga població grega de la península calcídica (segles IX-IV aC)
 Mende o Mendes fou el nom grec de la ciutat egípcia de Per-Banebdjedet (2700 aC - 380 aC)
 Mende (Hongria), poble de la província hongaresa de Pest
 Mont Mende, muntanya de l'Antàrtida
 Riu de Mende, riuet francès que desaigua a la Dora, un afluent del riu Loira, i que transcorre íntegrament per tres comunes del Puèi Domat

 Biografies
 Erich Mende (1916-1998), polític alemany
 Fermí de Mende (s. V), sant de l'església catòlica i llegendari bisbe de Mende
 Johann Friedrich Mende (1743-1798), inventor alemany, constructor de màquines per a la indústria minera
 Lambert Mende Omalanga (1953-), polític congolès
 Peoni de Mende (fl. 435 aC), escultor grec
 Polícrit de Mende (s. IV aC), metge grec
 Privat de Mende (segle III), sant de l'església catòlica, originari d'Alvèrnia
 Sven Mende (1994-), futbolista alemany
 Mende Nazer (1986-), escriptora sudanesa

 Altres
 Mende (ètnia), subgrup del poble mandinga, establert a Sierra Leone, Libèria i la República de Guinea
 Mende (llengua) o Llengua Mandé, idioma parlat pels mende, amb categoria de llengua franca al sud de Sierra Leone
 Bisbat de Mende, província eclesiàstica que comprèn el departament francès de la Losera
 Districte de Mende, un dels dos districtes del departament francès de la Losera